Sūlgān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sūlījān, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Rūdkhāneh-ye Sūlījān, vattendrag, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar